Mauro Facci (calciatore)  – calciatore
Mauro Facci (ciclista)  – ciclista